Жица може да се односи на:
 Жица, истањен метал цилиндричног облика
 Жица (геологија)
 Жица (музика)
 Доушници (ТВ серија), позната и под именом Жица